Восканов:

 Восканов, Гаспар Карапетович (1886/1887—1937) — советский военный деятель, комкор.
 Восканов, Рубен Айрапетович (1891—1938) — ответственный (1-й) секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б).